Колос () — село,
Антоновский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321580504. Население по переписи 2001 года составляло 55 человек.

Географическое положение 
Село Колос находится в 1-м км от правого берега реки Солёная,
на расстоянии в 2 км от села Михайло-Лукашово.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 Село было образовано в 1870-х годах как хутор Бергсталь. 
 В конце 1920-х годов тут образовали колхоз «Колос», который и дал название селу.

Примечания